BBV peut désigner :
 Aéroport de Nero-Mer, un aéroport situé à Grand-Béréby, en Côte d'Ivoire, selon le code AITA des aéroports ; 
 , une société de production vidéo et audio spécialisée dans la science-fiction.

Code IATA des aéroports